Raciborskiomyces är ett släkte av lavar. Raciborskiomyces ingår i familjen Pseudoperisporiaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Raciborskiomyces